Destructor puede referirse a:

 Destructor, un tipo de buque de guerra;
 Destructor, un buque contratorpedero construido en Gran Bretaña para la Armada Española, considerado como el precursor de los destructores;
 Destructor, una función en programación orientada a objetos;
 Destructor, una poderosa armadura del universo de Marvel Comics;
 Destructor estelar, un tipo de nave espacial de guerra en el universo de ficción de la saga cinematográfica Star Wars;
 Conan el Destructor, una película de 1984 dirigida por Richard Fleischer;
 Destructor, una banda norteamericana de thrash metal.